Mesoclemmys heliostemma is een schildpad uit de familie slangenhalsschildpadden (Chelidae). 

De soort werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door William Patrick McCord, Mehdi Joseph-Ouni en William W. Lamar in 2001. Oorspronkelijk werd de wetenschappelijke naam Batrachemys heliostemma gebruikt. De soortaanduiding heliostemma betekent vrij vertaald 'zonnekrans'; ἥλιος (hēlios) = zon en στέμμα (stemma) = krans. De naam slaat op de gele, zonnestraalachtige tekening op de kop van veel juvenielen. 

Mesoclemmys heliostemma komt voor in delen van Zuid-Amerika. De soort leeft in de landen Brazilië, Ecuador, Peru en Venezuela.

Bronvermelding

Slangenhalsschildpadden